George Philippus "Butch" Lochner, un joueur de rugby international sud-africain
 Hannah Lochner, une actrice canadienne
 Rudi Lochner, un bobeur allemand
 Stefan Lochner, un peintre allemand du